Muratore – persona specializzata nella costruzione di opere in muratura nell'ambito dell'edilizia

Persone
Antonio Muratore (1927-2023) – politico italiano
Horacio Muratore (1951) – dirigente sportivo argentino
Luigi Maria Muratore (1968) – writer italiano meglio noto con lo pseudonimo di Raptuz
Salvatore Muratore (1946) – vescovo cattolico italiano
Simone Muratore (1998) – calciatore italiano

Altro
Muratore – capomastro medievale, oggi divenuto sinonimo di massone

Pagine correlate
Muratori